Les Masters de snooker 2018 sont un tournoi de snooker professionnel de catégorie non-ranking (ne comptant pas pour le classement mondial) faisant partie des compétitions de la Triple couronne (en anglais Triple Crown) qui sont les tournois les plus réputés et médiatisés de ce sport avec le Championnat du Royaume-Uni et le Championnat du monde. Ils se tiennent du 14 au  et, comme de coutume depuis 2011, à l'Alexandra Palace de Londres.

Le tenant du titre est Ronnie O'Sullivan qui s'était imposé contre Joe Perry, en 2017 et sur le score de 10-7.

Cette année, le tournoi a été marqué par de nombreuses surprises. À commencer par la défaite du numéro 1 mondial, Mark Selby dès le premier tour. Le double tenant du titre, Ronnie O'Sullivan a également rendu les armes au deuxième tour contre le Nord-irlandais Mark Allen. Ces deux surprises nous amènent donc à une finale inédite entre Mark Allen ( mondial) et Kyren Wilson ( mondial).

Mark Allen remporte le tournoi et par la même occasion sa première Triple couronne.

Dotations 
La répartition des prix pour cette année est la même que l'année précédente :
 Vainqueur : 

 Finaliste : 

 Demi-finalistes : 

 Quart de finalistes : 

  de finalistes : 

 Meilleur break : 

 Dotation totale :

Tableau

Finale

Notes et références

Notes

Références 

2018
Sport à Londres en 2018
Sport en janvier 2018